Bragance est un nom propre équivalent au nom propre portugais .

Toponymes 

 Bragance, ville et municipalité portugaise ;
 district de Bragance, un district situé au nord-est du Portugal.

Patronymes 

 Anne Bragance, femme de lettres française ;
 Marie de Jésus de Bragance (entre 1833 et 1837-1903), fille naturelle du roi Michel  de Portugal.

Maisons 
 
 Première maison de Bragance, une famille aristocratique portugaise qui régna sur un fief à peu près équivalent à l'actuelle province de Trás-os-Montes entre les  et 
 Deuxième maison de Bragance, une branche bâtarde de la maison d'Aviz qui régna sur le Portugal de 1640 à 1853 et sur le Brésil de 1815 à 1889. Depuis 1932, l'aîné de cette branche est redevenu le chef de la famille royale de Portugal
 Troisième maison de Bragance, une branche cadette de la maison de Saxe-Cobourg qui régna sur le Portugal de 1853 à 1910
 Maison d'Orléans-Bragance, une branche cadette de la maison d'Orléans qui a succédé, au Brésil, à la deuxième maison de Bragance à la mort de l'empereur Pierre II en 1891
 Maison de Bourbon-Bragance, une branche cadette de la maison de Bourbon en Espagne
 Maison de Saxe-Cobourg-Bragance, une branche cadette de la maison de Saxe-Cobourg issue de la princesse Léopoldine du Brésil

Duché et ducs 

 Duché de Bragance, érigé en 1442 par le régent Pierre de Portugal, a donné leur nom à la deuxième et à la troisième maison de Bragance
 Liste des ducs de Bragance

Institution 
 Fondation de la Maison de Bragance (en portugais : Fundação da Casa de Bragança) instituée en 1933 par Salazar à la mort du dernier roi de Portugal Manuel II, en 1932

Homonymie de toponyme